Facundo – forma spagnola del nome proprio di persona Facondo
Facundo – comune della provincia di Chubut (Argentina)
Facundo: civiltà e barbarie (Facundo o civilizacion y barbarie ) – libro di Domingo Faustino Sarmiento del 1845 sulla vita di Juan Facundo Quiroga